Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2013 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. September 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Peking